Сезон 2013-14  — 23-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Жеребьёвка турнира прошла в штаб-квартире ФИБА Европа в Мюнхене 5 июля 2013 года. Победителем Евролиги 2013/14, впервые в истории европейского женского баскетбола, стала турецкая команда «Галатасарай».

Участники

Формат 
Формат Евролиги состоит из трёх этапов. На первом этапе 20 команд делятся путём жеребьёвки на 3 группы. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По итогам группового турнира составляется сводная таблица команд, занявших в своих группах с 1 по 5-е место, где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Команды, занявшие с 1 по 14-е место классифицируются в плей-офф: 1-е место — 14-е место, 2 — 13, 3 — 12, 4 — 12 и т. д. где играют до трех побед по системе 1+1+1, 15 -ая команда — организатор финального турнира освобожден от стадии плей-офф. Последним этапом является турнир Финал восьми, на котором семь лучших команд плюс хозяин турнира, собираются в одном городе, где разыгрывают чемпионский титул.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла в штаб-квартире ФИБА Европа в Мюнхене 5 июля 2013 года. 20 команд были разделены на 7 корзин.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

MVP недели

Сводная таблица 

 * — «УГМК» как организатор финальной части освобождён от 1/8 финала.

Плей-офф 

Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

{| class=wikitable style="text-align:center;"
!width=220|Команда #1
!width=40|Счет
!width=220|Команда #2
!width=70|1 матч<small>11 марта
!width=70|2 матч<small>14 марта
!width=70|3 матч19 марта
|-
| align=left style="background: gold;"|  Фенербахче ||2 — 0 || align=left|  ССС Польковице ||75 : 57 ||64 : 48 ||
|-
| align=left style="background: gold;"|  ЗВВЗ УСК ||2 — 1 || align=left| Ривас Экополис ||77 : 58 ||57 : 62 ||54 : 38
|-
| align=left style="background: gold;"|  Спарта энд К ||2 — 0 || align=left| ЮНИКА Евролизинг ||81 : 43 ||69 : 54 ||
|-
| align=left style="background: gold;"|  Галатасарай||2 — 0 || align=left|  Перфумериас Авенида ||70 : 61 ||75 : 54 ||
|-
| align=left style="background: gold;"|  Танго Бурж Баскет ||2 — 1 || align=left| Гуд Энджелс ||59 : 51 ||54 : 61|| 67 : 57
|-
| align=left style="background: gold;"| Кайсери Каски Спор ||2 — 1 || align=left |  Беретта-Фамилья ||63 : 50 ||61 : 74||63 : 61
|-
| align=left style="background: gold;"|  Надежда ||2 — 0 || align=left|  Висла Кэн-Пак ||52 : 48 ||83 : 76 ||
|}

 Финал восьми 

Финал восьми розыгрыша чемпионата Евролиги во второй раз подряд доверен Екатеринбургу (Россия) в ДИВС «Уралочка» с 7 по 13 апреля 2014 года. Решение об организаторе финальной части было объявлено 21 октября 2013 года, «УГМК» стал хозяином турнира и освобождается от раунда «плей-офф».

 Групповая стадия 
 Группа A 

 Группа В 

 Плей-офф 

 ФИНАЛ 

 Состав победителей 

 Лидеры сезона 

 Очки 

 Подборы 

 Передачи

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе